Reum ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Reum (1860–1933), deutscher Romanist, Anglist und Lexikograph
 Carter Reum (* 1981), US-amerikanischer Autor, Unternehmer und Risikokapitalgeber
 Gertrude Reum (1926–2015), deutsche Bildhauerin
 Johann Adam Reum (1780–1839), deutscher Botaniker